Dead Meat steht für:
 Dead Meat (1989), US-amerikanischer Horrorkurzfilm der Regisseurin Holly Dale aus dem Jahr 1989
 Dead Meat (1993), US-amerikanischer Horrorfilm des Regisseurs Tom Vollmann aus dem Jahr 1993
 Dead Meat (2004), irische Horrorkomödie des Regisseurs Conor McMahon aus dem Jahr 2004
 Dead Meat (2011), US-amerikanischer Horrorkurzfilm der Regisseurin Liz Salvato aus dem Jahr 2011
 den Originaltitel von House of the Butcher 2, eine US-amerikanische Horrorkomödie des Regisseurs Philip Cruz aus dem Jahr 2005
 The Dead Meat, deutscher Kurzfilmthriller des Regisseurs Philipp Scholz aus dem Jahr 2007